Якубо́вич — фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 Якубович, Аркадий Яковлевич (1905—1970) — советский химик-органик, доктор химических наук.

В 
 Якубович, Василий Филиппович (1857—1933) — детский врач, исследователь детских болезней; профессор кафедры детских болезней в Новороссийском университете.
 Якубович, Владимир Андреевич (1926—2012) — советский и российский математик, член-корреспондент РАН.
 Якубович, Вячеслав Андреевич (1868 — после 1917) — член Государственной думы от Минской губернии, священник.

Г 
 Якубович, Григорий Андрианович (1880—1926) — генерал-майор, помощник военного министра в составе Временного правительства.
 Якубович, Григорий Матвеевич (1903—1939) — майор государственной безопасности, организатор массовых репрессий.

Д 
 Якубович, Денис Сергеевич (род. 1988) — белорусский футболист, полузащитник клуба «Городея».
 Якубович, Джульетта Антоновна (род. 1935) — народная артистка УССР, солистка-вокалистка Луганской областной филармонии.
 Якубович, Дмитрий Петрович (1897—1940) — литературовед, пушкинист.

И 
 Якубович, Игнатий Семёнович (1881—?) — советский дипломат.
 Якубович, Илья Сергеевич (род. 1972) — российский лингвист и филолог.

Л 
 Якубович, Леонид Аркадьевич (род. 1945) — советский и российский актёр, телеведущий, писатель, сценарист, продюсер.
 Якубович, Лукьян Андреевич (1805—1839) — русский поэт.

М 
 Якубович, Максимилиан Юрьевич (1785—1853) — филолог, профессор римской словесности и древностей.

Н

П 
 Якубович, Павел Изотович (род. 1946) — белорусский журналист, главный редактор газеты «Советская Белоруссия».
 Якубович, Пётр Филиппович (1860—1911) — народоволец, поэт, писатель.

С, Я 
 Якубович, Семён Кузьмич (род. 1939) — советский и российский учёный, организатор производства, лауреат Государственной премии СССР.
 Якубович, Яков Демьянович (?—1757) — генеральный есаул Войска Запорожского.

Примечания

См. также 
 
 Якубовичи-Пасхалисы